Bryn steht für:

 Bryn (Fluss), ein linker Nebenfluss der Schisdra in Russland
 Bryn (Greater Manchester), Ort im Metropolitan Borough of Wigan in England
 Bryn (Neath Port Talbot County Borough), Ort in Wales
 Bryn (Ukraine), Dorf in der Westukraine
 Bryn-newydd, Ort in Wales
 Bryn Saith Marchog, Ort in Wales

im NRHP gelistete Objekte:
 Bryn Arvon and Gwyn Arvon, in Arvonia, Virginia, ID-Nr. 90002111
 Bryn Athyn Historic District, in Bryn Athyn, Pennsylvania, ID-Nr. 08001087
 Bryn Athyn-Lower Moreland Bridge, in Lower Moreland, Pennsylvania, ID-Nr. 88000831
 Bryn Avon, in Etowah, North Carolina, ID-Nr. 99000437
 Bryn Mawr Avenue Historic District, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 95000482
 Bryn Mawr College Historic District, in Bryn Mawr, Pennsylvania, ID-Nr. 79002299
 Bryn Mawr Hotel, in Bryn Mawr, Pennsylvania, ID-Nr. 79002300

Bryn ist der Familienname folgender Personen:
 Alexia Bryn (1889–1983), norwegische Eiskunstläuferin
 Annika Bryn (* 1945), schwedische Journalistin und Schriftstellerin
 Dag Bryn (1909–1991), norwegischer Psychologe, Politiker und Diplomat
 Halfdan Bryn (1864–1933), norwegischer Anthropologe
 Ingvild Bryn (* 1961), norwegische Moderatorin
 Torgeir Bryn (* 1964), norwegischer Basketballspieler
 Yngvar Bryn (1881–1947), norwegischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Brin
 Brün
 Brünn (Begriffsklärung)
 Bryhn
 Brynn